TGIF ist eine Abkürzung für:

 Thank God It’s Friday
 Transforming growth interacting factor

Abkürzung